DDR, este un acronim de trei litere ce se poate referi la:

 Republica Democrată Germană, (Deutsche Demokratische Republik) numele oficial al Germaniei de Est între 1949 – 1990
 Dezarmare, Demobilizare și Reintegrare, o strategie de pacificare

În tehnologie:
Double data rate, un mod de transfer pentru informații pe magistrala unui calculator, având mai multe variante:
DDR SDRAM
DDR2 SDRAM
DDR3 SDRAM
DDR4 SDRAM
DDR5 SDRAM

Altele:
Dance Dance Revolution, o serie de jocuri video lansate de Konami